Nisida Agios Georgios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Thessalien), 
 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar